Tagarmina puede referirse a:
 El nombre común de la planta Scolymus hispanicus; o
 El nombre común de la planta Scolymus maculatus.